Amadeus I van Savoye, hertog van Savoye (ca. 1050)
 Amadeus I van Genève (+1178), graaf van Genève (1128-1178)
 Amadeus I van Spanje (1845-1890), koning van Spanje (1870-1873)